Ёжиков — фамилия; имеет женскую форму Ёжикова.
 
 Ёжиков-Бабаханов, Евгений Георгиевич (род. 1942) — советский и казахстанский государственный деятель.